Титул повинна була захищати Анастасія Павлюченкова, але перед початком турніру вона знялася.

Перемогла Даяна Ястремська, здолавши в фіналі Каролін Гарсія, 6–4, 5–7, 7–6(7–3).

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щасливий лузер

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання

Основна сітка 
Сітка кваліфікації 

Тур WTA 2019
2019 Singles